El término D. F. L. puede referirse a:

 Decreto con fuerza de ley, norma jurídica de Chile;
 D.F.L., lado A de un sencillo de la banda chilena Tiemponuevo de 1972;
 DFL Televisión, empresa productora de televisión colombiana;
 DFL - Deutsche Fußball Liga, asociación alemana que congrega a los clubes de fútbol profesionales del país y organiza sus campeonatos de la Bundesliga y 2. Bundesliga.